Aleksander Solli – calciatore norvegese
 Didrik Solli-Tangen – cantante norvegese
 Guro Strøm Solli – ex fondista norvegese
 Jan Gunnar Solli – calciatore norvegese
 Petter Solli – ex calciatore norvegese